Contea di Sullivan o Sullivan County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Sullivan (Indiana)
 Contea di Sullivan (Missouri)
 Contea di Sullivan (New Hampshire)
 Contea di Sullivan (New York)
 Contea di Sullivan (Pennsylvania)
 Contea di Sullivan (Tennessee)